Komarnica je lahko:
 Komarnica Ludbreška (Hrvaška)
 Komarnica, Staro Petrovo Selo (Hrvaška)
 Komarnica (Slovenija)
 Komarnica, Črna gora
 Komarnica, reka v Črni gori
 Komarnica, srednjeveško poimenovanje za hrvaško Podravino